Los neodiápsidos (Neodiapsida, gr. "diápsidos nuevos") son un clado mayor de saurópsidos que incluye todos los diápsidos salvo algunos tipos primitivos conocidos como Araeoscelidia.

El siguiente cladograma muestra los grupos de neodiápsidos y sus relaciones filogenéticas:

Referencias 

Diapsida